Бра́йант (, реже Briant) — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
Основная статья — .
По данным 1990 года фамилия Брайант занимала 95-ю строчку в списке самых распространённых фамилий США: её носили около  американцев. Является производной от .
 А—Г 
  (1556—1581) — английский иезуит-мученик.
  (род. 1952) — американский генерал.
 Брайант, Альфред (1856—1953) — английский миссионер и африканист.
 Брайант, Анита (род. 1940) — американская певица и активистка антигомосексуального движения.
  (1899—1985) — английский историк и колумнист.
 Брайант, Билли (1913—1975) — английский футболист.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
 Брайант, Будло (1920—1987; наст. имя Диадориус Будло Брайант) — американский автор песен, работавший вместе с женой (см. ниже «Брайант, Фелис»).
 :
  (род. 1985) — американский военный лётчик-информатор.
  (род. 1954) —  Коннектикута (с 2007 г.)
 :
 Брайант, Генри (1820—1867) — американский врач и натуралист.
  (1859—1932) — американский путешественник-первооткрыватель.
  (1816—1899) — американский архитектор, строитель и инженер.

 Д—Й 
  (род. 1988; наст. имя Десмонд Демонд Брайант) — американский игрок в американский футбол.
  (1715—1804) — английский учёный и собиратель мифов.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
  (род. 1960; наст. имя Дженнифер Фишер) — американская писательница и поэтесса.
 Брайант, Джиюд (1949—2014) — либерийский бизнесмен и политик.
  (род. 1954; наст. имя Джозеф Вашингтон Брайант) — американский баскетболист и тренер.
  (1845—1914) — американский врач-хирург, профессор.
 Брайант, Джой (род. 1974 или 1976) — американская актриса и модель.
 :
  (1925—2017) — американский врач.
  (род. 1966) — американский учитель финансовой грамоте, бизнесмен, писатель.
  (род. 1987) — американский баскетболист.
  (род. 1940) — американский актёр телевидения.
 :
  (род. 1970) — канадский музыкант и кинематографист.
 :
  (1905—1957) — новозеландский скалолаз.

 К—П 
  (род. 1968) — американская актриса, сценарист и продюсер.
 Брайант, Коби (1978—2020) — американский баскетболист.
 Брайант, Коби (род. 1999) — игрок в американский футбол.
 Брайант, Крис (род. 1962) — валлийский политик.
 Брайант, Крис (род. 1992) — американский бейсболист.
 Брайант, Луиза (1890—1936) — американская феминистка, полит-активистка и журналистка.
 Брайант, Лукас (род. 1978) — канадо-американский актёр кино и телевидения.
 :
  (1928—2002) — британский актёр театра, кино и телевидения.
  (род. 1942) — английский режиссёр, актёр, продюсер и сценарист.
  (род. 1966) — канадский политик и юрист.
 :
  (род. 1949) — архидиакон Ковентри (2001—2007), епископ Джарроу (2007—2018).
  (род. 1965) — американский баскетболист.
  (род. 1958) — британский программист компьютерных шахматных игр.
 Брайант, Мартин (род. 1967) — австралийский массовый убийца, устроивший бойню в Порт-Артуре.
 Брайант, Мириам (род. 1991) — шведская певица и сочинительница песен.
  (1765 — после 1794) — корнуоллская преступница.
  (род. 1975) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1960) — английская актриса радио, театра и телевидения.
 Брайант, Нана (1888—1955) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 :
  (1913—1983; более известен как Медведь Брайант) — американский игрок в , позднее — тренер в этом виде спорта, главный тренер футбольной команды Алабамского университета.

 Р—Т 
 :
  (род. 1953) — американский математик, профессор Университета Дьюка.
  (род. 1975; более известен как Малыш Бэш) — мексикано-американский певец-рэпер.
  (род. 1984) — американский игрок в американский футбол.
 Брайант, Рэй (1931—2011) — американский джазовый пианист, композитор и аранжировщик, брат Томми Брайанта.
  (род. 1952) — американский учёный-информатик, академик.
 :
  (1981—2008) — британская капрал; первая британская женщина-военнослужащая, убитая в Афганистане.
  (1914—2002) — 34-й губернатор Флориды (1961—1965).
 Брайант, Томас — американский баскетболист.
 Брайант, Томми (1930—1982) — американский джазовый контрабасист, брат Рэя Брайанта.

 У—Ф 
 :
  (ок. 1757 — 1791) — корнуоллский преступник.
 Брайант, Уильям Каллен (1794—1878) — американский поэт, журналист и редактор.
 Брайант, Уильям (1874—1918) — английский футболист.
  (1911—2005) —  округа Колумбия (1965—1982), первый афроамериканец в этой должности.
  (1924—2001) — американский актёр телевидения.
  (род. 1938) — секретарь штата Арканзас (1977—1979), лейтенант-губернатор Арканзаса (1981—1991), главный адвокат Арканзаса (1991—1999), претендент в сенаторы США от Арканзаса (1996).
 Брайант, Уоллес (1863—1953) — американский стрелок из лука.
Брайант, Фелис (1925—2003; наст. имя Матильда Женевьева Скадуто) — американская автор песен, работавшая вместе с мужем (см. выше «Брайант, Будло»).
 Брайант, Фил (род. 1954) — американский политик, губернатор штата Миссисипи с 2012 года.

 Х—Я 
 :
  (1879—1948) — британский киноактёр, сценарист и режиссёр.
 Брайант, Чарльз Дэвид Джонс (1883—1937) — австралийский художник.
 Брайант, Чарльз Джиюд (1949—2014) — либерийский бизнесмен и политик.
  (род. 1946) — английский актёр кино и телевидения.
  (род. 1948) — американский политик.
  (1945—2017) — американский писатель-фантаст.
  (1805—1869) — американский газетный редактор, путешественник, алькальд (мэр) Сан-Франциско с февраля по июнь 1847 г.
 Брайант, Эдвин (род. 1957) — британский индолог.
  (род. 1987) — американская актриса-комик кино и телевидения.
  (1939—1975) — американский тенор, сооснователь муз. коллектива The Temptations.
 :
  (1831—1888) — 17-й мэр Сан-Франциско (1875—1879).
 Брайант, Эшли (род. 1991) — британский легкоатлет-многоборец.

 Составные фамилии 
  (род. 1958) — американская писательница.

 Имя 
Изредка Брайант является личным или вторым именем:
  (род. 1998) — пуэрто-риканский певец и сочинитель песен.
  (род. 1979) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1981) — американский игрок в американский футбол.
  (род. 1973) — американский баскетболист.

 Второе имя 
  (1879—1967) — американский океанограф и биолог.
 Конант, Джеймс Брайант (1893—1978) — американский химик, президент Гарвардского университета (1933—1953), высокий комиссар (1953—1955), посол США в Западной Германии (1955—1957), доктор философии.
 Мамфорд, Дэвид Брайант (род. 1937) — американский математик.
  (1877—1951) — американская , основательница сети розничной торговли .

 Вымышленные персонажи 
  и  — персонажи серии игр Virtua Fighter''.

Топоним США 
  — поселение в Алабаме.
 Брайант — город в Арканзасе.
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
 Брайант — парк в Мидтауне (Манхэттен, Нью-Йорк).
  — город в Южной Дакоте.

  — три тауншипа с таким названием в Канзасе, Небраске и Северной Дакоте.

Компании

Учебные заведения

См. также 
 Брайан
 Бриант